Xoà o holocaust, literalment la «catàstrofe», terme hebreu utilitzat per referir-se a l'aniquilació jueva a Europa per part de l'Alemanya nazi.
 Shoah (documental), documental del 1985 sobre l'Holocaust, dirigit per Claude Lanzmann.
 Fundació Shoah, organització creada per Steven Spielberg el 1994 per a la recollida de testimonis de supervivents i testimonis de l'Holocaust.
 Iom ha-Xoà, dia de la commemoració de l'holocaust i les seves víctimes a Israel.